Infias (Fornos de Algodres), een plaats in de Portugese gemeente Fornos de Algodres
 Infias (Vizela), een plaats in de Portugese gemeente Vizela